Гран-прі Китаю 2013 року (офіційно X Formula 1 UBS Chinese Grand Prix) — перегони, третій етап чемпіонату світу «Формули-1», який пройшов з 12 по 14 квітня 2013 року на Міжнародному автодромі Шанхаю. Це Гран-прі Китаю стало ювілейним — десятим.

Класифікація

Кваліфікація 
Кваліфікацію Гран-прі Китаю виграв Льюїс Гамільтон — це перший поул для відновленої команди Mercedes у Формулі-1.

  У Марка Веббера в кваліфікації Гран-прі Китаю були збої в роботі паливо-заправника. Через що час пілота був виключений із протоколу кваліфікації.

Перегони 

Першу перемогу для Ferrari в новому сезоні здобуває Фернандо Алонсо, Кімі Ряйкконен незважаючи на зіткнення із Серхіо Пересом та не достатню поворотність боліда, зумів завоювати другу сходинку. Марк Веббер зійшов з перегонів через не докручене заднє ліве колесо на піт-стопі, котре вже на трасі покинуло кріплення до підвіски. Сам Марк у одному з перших поворотів зіткнувся із Жан-Еріком Вернем, через що австралієць і відвідав бокси.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Чемпіонський залік конструкторів

Примітки

Посилання 

 Результати кваліфікації — Sportanalytic.com
 Результати перегонів — Sportanalytic.com

Гран-прі Китаю
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Квітень 2013
2013 у китайському спорті